Chinees handbalteam (mannen)
 Chinees handbalteam (vrouwen)